Makron – znak diakrytyczny
 Makron – grecki malarz wazowy działający na przełomie VI i V wieku p.n.e.
 Kwintus Sutoriusz Makron – prefekt pretorianów w latach 31–38

Zobacz też  
 Macron